Stazione di Locarno – stazione a Locarno sulla ferrovia Bellinzona-Locarno
 Stazione di Locarno – stazione a Muralto sulla ferrovia Domodossola-Locarno
 Stazione di Locarno – stazione delle FART a Locarno attiva dal 1908 al 1988
 Stazione di Locarno Sant'Antonio – stazione a Locarno sulla ferrovia Domodossola-Locarno e sull'ex ferrovia Locarno-Bignasco